Plaats in Indonesië
 Wareng (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wareng (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Wareng (Punung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java